Одесский национальный технологический университет (ОНТУ) — вуз в Одессе, Украина. Научно-учебный центр по подготовке кадров для пищевой и перерабатывающей промышленности.

Названия вуза в разные годы 
 Одесская школа мукомолов (1902);
 Одесское мельнично-техническое училище (1909);
 Техникум технологии зерна и муки (1922);
 Одесский политехникум технологии зерна и муки (1928);
 Институт технологии зерна и муки имени И. В.Сталина (1929);
 Одесский институт инженеров мукомольной промышленности и элеваторного хозяйства (1939);
 Одесский технологический институт пищевой промышленности им. М. В. Ломоносова (1970);
 Одесская государственная академия пищевых технологий (1994);
 Одесская национальная академия пищевых технологий (2003).

История становления ОНТУ 

ОНАПТ основана 20 октября 1902 года как Одесская школа мукомолов.
Первым директором школы назначили профессора В. С. Кнабе, который прибыл из Харькова.

Первым и единственным в стране высшим учебным заведением зерноперерабатывающего профиля стал техникум технологии зерна и муки, открытый 22 июня 1922 года на базе Одесского мельнично-технического училища. Управляющим техникума был назначен выдающийся специалист, инженер-мукомол, профессор К. А. Богомаз, руководивший им с 1922 по 1929 годы.

В профессорско-преподавательский состав техникума входили известные крупные специалисты-профессора К. И. Дебу (органическая химия), В. Н. Пинегин (гидравлика и гидравлические установки), А. И. Приббе (теплотехника), И. А. Сербинов (микробиология). Учебные занятия проходили в здании бывшего мельнично-технического училища (ул. Московская, 24). В 1924 году техникум временно находился в здании гимназии файга (ул. Щепкина, 5).

В 1925 году коллектив техникума пополнился высококвалифицированными специалистами мукомольного дела профессорами В. Я. Гиршсоном, Л. В. Минаевым, Г. Д. Домбровским и другими. В 1928 году техникум был преобразован в Одесский политехникум технологии зерна и муки с тремя факультетами: технологическим, механическим и хлебопекарным. В составе преподавателей были профессора К. А. Богомаз, В. Я. Гиршсон, Н. Н. Васильев, Б. А. Николаев, Н. Н. Зарембо-Падичанский, А. И. Приббе, квалифицированные преподаватели: П. Г. Демидов, Н. И. Озолин, Г. Д. Домбровский, К. М. Панченко и другие.

Политехникум в 1929 году был реорганизован в институт технологии зерна и муки имени И. В. Сталина. Его директором стал Л. М. Ланде. В институте функционировало пять факультетов: технологический, механический, хлебопекарный, комбикормовый и инженерно-организаторский. В 1930—1931 гг. были созданы химический факультет, вечерний институт, заочный сектор, экстернат (заочный факультет) и курсы повышения квалификации технических работников.

В 1938 году институт возглавил его выпускник 1931 года, к. т. н. доцент С. М. Золотарев. В 1938 году в аспирантуру было принято 19 человек. К началу 1940/41 учебного года в институте обучалось 845 студентов (обучение велось на украинском и русском языках). Преподавателей было 157 человек, из них 4 профессора и 30 доцентов.

Важнейшей вехой в истории института стал 1969 год. В результате реорганизации двух одесских вузов — Одесского технологического института (ОТИ) и Одесского института пищевой и холодильной промышленности (ОТИХП) был образован фактически новый, крупнейший в стране институт чисто пищевого профиля. В 1970 году Совет Министров Украины переименовал новый институт в Одесский технологический институт пищевой промышленности им. М. В. Ломоносова. В таком качестве институт просуществовал до 20 ноября 1994 года, когда ему был присвоен статус Академии. С этой даты вуз стал именоваться Одесской государственной академией пищевых технологий (ОГАПТ).

С 2003 года вуз получил статус «национальной академии» и стал именоваться Одесской национальной академией пищевых технологий (ОНАПТ)

См. также 
 Список учебных заведений Одессы
 Выпускники Одесской национальной академии пищевых технологий

Примечания

Литература 
 Ангелов Г. В., Егоров Б. В., Жуковский Э. И. и др. «История Одесской Государственной академии пищевых технологий (1902—2002)» / Под ред. Н. Д. Захарова. — : «Астропринт», 2002. — 208 с. — ISBN 966-549-787-1

Ссылки 
 Официальный сайт академии 

пищевых
Национальные высшие учебные заведения Украины
Академии Украины (вузы)